Коренные народы США, в большинстве своём, утратили родные языки: 72 % американских индейцев не владеют никаким языком, кроме английского, а 18 % одинаково хорошо говорят, как по-английски, так и на языке своего племени. Наиболее существенных результатов в сохранении своего родного языка добились индейцы из племён навахо и пуэбло, живущие в южной части США, на границе с Мексикой.

Вымершие языки США 
74 вымерших языка:

Абенаки, Восточный Алси, Атакапа, Барбареньо, Билокси, Каролинский Алгонкин, Катавба, Chehalis, Нижний Chehalis, Верхний Chimakum, Чимарико, Читимача, Чумаши, Кокиль, Каулиц, Крузеньо, Купеньо, Делеварский пиджин, Esselen, Эяк, Galice, Инесеньо, Айова-Ото, Каркин, Kato, Кичай, Lumbee, Могикане, Maidu Valley, Маках, Martha’s Vineyard Sign Language, Маттоле, Майами, Заливный мивокский язык, Прибрежный мивокский язык, Мобильский жаргон, Mohegan-Montauk-Narragansett, Molale, Nanticoke, Натчез, Nawathinehena, Nooksack, Nottoway, Обиспеньо, Офо, Олони, Северный Олони, Южный Пайро, Пискатавэй, Помо, Восточный Помо, Северо-восточный Помо, Северный Повхатан, Purisimeño, Quinault, Салинский язык, Шаста, Саюсло, Саскуеханнок, Такелма, Тилламук, Тонкава, Туника, Tutelo, Твана, Унами, Вентуреньо, Wailaki, Вампаноаг, Ваппо, Вийот, Гурон, Яна, Юки.

См. также 
Коренные народы США

Ссылки 
 Данные о распространении языков в США на момент переписи 2000 г. на сайте U.S. English
 Crawford J. Census 2000: A Guide for the Perplexed
 Ethnologue о США

Примечания 

Языки США